Palimbia decussata är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Palimbia decussata ingår i släktet Palimbia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
decussata